Laeken puede referirse a:

 Laeken (barrio de Bruselas)                                  
 Castillo Real de Laeken
 Invernaderos Reales de Laeken
 Golf del castillo de Laeken
 Parque de Laeken
 Iglesia de Notre Dame de Laeken
 Puerta de Laeken
 Cementerio de Laeken
 Cripta real de la iglesia de Notre-Dame de Laeken